Lewenhaupt är en grevlig svensk adelsätt med nr 2 bland grevar vilket är den främsta levande ätten på Sveriges Riddarhus sedan Brahe dog ut på svärdssidan 1930. Ätten är utgrenad från den uradliga ätten Leijonhufvud. Greve Axel Stenssons barn, som hade en tysk mor och stora egendomar i Pfalz och Alsace skrev sig Levenkopff, Loewenkopf, von Löwenhaupt som i Sverige uttalades Lewenhaupt. Ätten har haft åtskilliga medlemmar som nådde generalsgraden varav många utmärkte sig på slagfälten under 1600- och 1700-talen. 

Nuvarande huvudman, och således Sveriges främste adelsman utanför kungahuset, är direktör Johan Casimir Carlsson Lewenhaupt (f. 1951).

Personer med efternamnet Lewenhaupt 

Gustaf Adolf Lewenhaupt (1619–1656)
Carl Mauritz Lewenhaupt (1620–1666)
Ludvig Wierich Lewenhaupt (1622–1668)
Axel Lewenhaupt (överste) (1626–1668)
Gustaf Fredrik Lewenhaupt (död 1723)
Sidonia Juliana Lewenhaupt (1659–1737)
Adam Ludwig Lewenhaupt (1659–1719)
 Axel Johan Lewenhaupt (1660-1717), svensk greve och sjömilitär.
Carl Gustaf Lewenhaupt (1662–1703)
Carl Julius Lewenhaupt (1664–1726)
Mauritz Lewenhaupt (1666–1735)
Axel Johan Lewenhaupt (1683-1709) svensk greve, militär och officer
Charles Emil Lewenhaupt den äldre (1691–1743)
Mauritz Casimir Lewenhaupt (1711–1781)
Charles Emil Lewenhaupt den yngre (1721–1796)
Adam Lewenhaupt (1725–1775), greve och militär
Adolf Fredrik Lewenhaupt (1745–1791)
Adam Ludvig Lewenhaupt (1748–1808)
Caroline Lewenhaupt (1754–1826)
Claes Axel Lewenhaupt, politiker (1757–1808)
Charles Adam Lewenhaupt (1760–1821)
Gustaf Lewenhaupt (1780–1844)
Claes Casimir Lewenhaupt (1784–1848)
Gustaf Lewenhaupt (1791–1873)
Mauritz Axel Lewenhaupt (1791–1868)
Adolf Patrik Lewenhaupt (1794–1871)
Claes Magnus Lewenhaupt (1816–1882)
Wilhelmina Lewenhaupt (1817–1899)
Sten Lewenhaupt (1819–1877)
Adam Lewenhaupt (1820–1895)
Casimir Lewenhaupt (1827–1905)
Carl Lewenhaupt (1835–1906)
Eugène Lewenhaupt (1849–1927)
Gustaf Erik Lewenhaupt (1849–1928)
Sixten Lewenhaupt (1849–1916)
Claës Lewenhaupt (1854–1932), greve, militär och hovman
Claes Lewenhaupt (1859–1937), greve, militär, diplomat och författare
Adam Ludvig Carl Lewenhaupt (1861–1944)
Gustaf C:son Lewenhaupt (1870–1945)
Carl Gustaf Sixtensson Lewenhaupt (1879–1962)
Claës Adam Sten Lewenhaupt (1880–1965)
Sten Lewenhaupt (1882–1969)
Carl Gustaf Lewenhaupt (1884–1935)
Erik G:son Lewenhaupt (1903–1954)
Gösta Lewenhaupt (1912–1996)
Axel Lewenhaupt (1917–2018)
Lotta Lewenhaupt (född 1944)
Carl Adam "Noppe" Lewenhaupt (1947–2017)
Johan Lewenhaupt (född 1961)

Släktträd

Referenser

Noter

Vidare läsning

Externa länkar 

 

 Släkten Lewenhaupts hemsida

 
Svenska grevliga ätter